Bolsjoje Sjoemakovo (Koersk) – dorp in de Russische oblast Koersk
 Bolsjoje Sjoemakovo (Tsjeljabinsk) – dorp in de Russische oblast Tsjeljabinsk